Ingentia — род динозавров из клады Lessemsauridae подотряда завроподоморф. Жили в середине норийского века. В род включают только единственный типовой вид — Ingentia prima.

Ископаемые остатки найдены в формации  на севере Аргентины.

Авторы описания поместили Ingentia, Lessemsaurus и Antetonitrus в новое семейство Lessemsauridae. В зависимости от филогенетического положения Lessemsauridae можно рассматривать как базальных зауропод или как ближайших родственников зауропод.

Примечания

Литература 
 Apaldetti; Martínez, Ricardo N.; Cerda, Ignatio A.; Pol, Diego; Alcober, Oscar (2018). «An early trend towards gigantism in Triassic sauropodomorph dinosaurs». Nature Ecology & Evolution.

Ссылки 
 Статья об открытии в сети Discover Magazine 

Завроподоморфы
Монотипические роды архозавров
Динозавры триасового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2018 году